MTV Apresenta: Scracho é o primeiro DVD ao vivo e o segundo álbum da banda Scracho

Lista de faixas (CD)
 Dubohm/Universo Paralelo
 Você Mudou
 Então Vai
 A Vida Que Eu Quero
 Divina Comédia
 A Menina Dança
 Bom Dia
 Dois Sorrisos e Meia Palavra (Canção Pra te Mostrar)
 Quase de Manhã
 Treze
 Sissy
 Morena
 Ficar no Tom
 Clara

Lista de faixas (DVD)
 Dubohm/Universo Paralelo
 Você Mudou
 Então Vai
 Faça Valer
 Alguém
 A Vida Que Eu Quero
 Divina Comédia
 A Menina Dança (Cover Novos Baianos)
 Bom Dia
 Dois Sorrisos e Meia Palavra (Canção Pra Te Mostrar)
 Quase de Manhã
 Pelo Tempo Que For
 Treze
 Sissy
 Chopis Centis (Cover Mamonas Assassinas)
 Fevereiro
 Quando eu Voltar
 Morena

Integrantes
 Diego Miranda - Voz e Guitarra
 Débora Teicher - Bateria
 Gabriel Leal - Guitarra
 Caio Corrêa - Baixo

Produção
 André Mingau
 Alberto Vaz

Ligações externas 
 Site oficial da banda Scracho
 EMI Music Brasil | MTV Apresenta: Scracho

Álbuns ao vivo de 2009
Scracho
Álbuns de Scracho